Анато́лий Ста́риков:
 Стариков, Анатолий Демьянович (род. 1943) — советский и российский учёный-физик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Стариков, Анатолий Ильич (1941—2019) — российский инженер-металлург.
 Стариков, Анатолий Константинович (1920—1980) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.